Krokodylomorfy (Crocodylomorpha) – grupa archozaurów (Archosauria) z kladu Crurotarsi obejmująca krokodyle i wymarłe formy pokrewne.

Znane od karniku, od około 228 milionów lat.

Definicja 
Nazwa Crocodylomorpha została zdefiniowana filogenetycznie przez Sereno w 2005 jako największy klad obejmujący Crocodylus niloticus (), ale nie Poposaurus gracilis , Gracilisuchus stipanicicorum , Prestosuchus chiniquensis , Aetosaurus ferratus .

Klasyfikacja 
Historycznie wszystkie współczesne i wymarłe krokodyle były zaliczone do rzędu Crocodilia. Obecnie obejmuje on tylko żyjące gatunki i ich najbliższych krewnych jak Mekosuchus.

Dawne Crocodilia dzielono na podrzędy:
 Eusuchia: prawdziwe krokodyle (w tym Crocodylia)
 Mesosuchia: "pośrednie" krokodyle
 Thalattosuchia: morskie krokodyle
 Protosuchia: pierwsze krokodyle

Mesosuchia to grupa parafiletyczna, gdyż nie obejmuje Eusuchia. Mesoeucrocodylia to nazwa nadana kladowi łączącemu te dwie grupy (Whetstone and Whybrow, 1983).

Filogeneza 
Za: Larsson & Sues (2007) i Sereno et al. (2003)

Bibliografia 
 Benton, M. J. (2004), Vertebrate Palaeontology, 3rd ed. Blackwell Science Ltd
 Hay, O. P. 1930 (1929-1930). Second Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America. Carnegie Institution Publications, Washington, 1,990 pp.
 Larsson, H. C. E., and Sues, H.-D. (2007). Cranial osteology and phylogenetic relationships of Hamadasuchus rebouli (Crocodyliformes: Mesoeucrocodylia) from the Cretaceous of Morocco. Zoological Journal of the Linnean Society 149: 533-567.
 Sereno, P. C., Sidor, C. A., Larsson, H. C. E., and Gado, B. (2003) A new notosuchian from the Early Cretaceous of Niger. Journal of Vertebrate Paleontology 23 (2): 477-482.

Linki zewnętrzne 
 Crocodylomorpha – webpages by Ross Elgin on the University of Bristol server
  classification (used here)
 Crocodylomorpha – Palaeos 
 Technical definition
 Sereno, P. C. 2005. Stem Archosauria—TaxonSearch [version 1.0, 2005 November 7]